Plaats in Indonesië
 Teluk Pandak (Tanah Sepenggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Teluk Pandak (Tebo Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi